Село Навгилем — село и джамоат в Исфаринском районе (Исфараи) Согдийской области на севере Таджикистана.

Административно-территориальное устройство общины 
Навгилем входит в состав Исфаринского района как одна из 9 сельских общин ():.

География 
Село расположен расположено в предгорьях Туркестанского хребта в Ферганской долине на стыке двух соседних государств — Узбекистана и Киргизии. И граничит с Баткенским районом Кыргызской республики (17 км). Расстояние от центра джамоата до центра района 2 км; до областного города Худжанда — 116 км; до столицы республики г. Душанбе — 455 км. Общая протяженность дорог в селе составляет 60 км.

Расстояние между джамоатом и республиканскими железными дорогами составляет — 8 км (станция Исфара), автомобильными дорогами — 15 км до трассы Исфара — Худжанд — Душанбе, с аэропортом (Исфара) — 3 км.

История 
Джамоат Навгилем — один из старейших в составе Республики Таджикистан. Он был образован 28 июля 1919 года в составе Исфаринского волоста, Кокандского уезда Ферганской области. Джамоат Навгилем Исфаринского района территориально состоит из двух селений — Навгилем и Офтобруй.

Природно-климатические условия и ресурсы 
Климат: мягкий, теплый, субтропический, резко континентальный.

Имеются обширные фруктовые сады и поля.

Территория джамоата находится на абсолютных высотах 850—890 м над уровнем моря, среднегодовая температура воздуха + 13,4 градусов по Цельсию (в июле + 26, 7 градусов, в январе — 2,7 градусов), количество осадков в году — 140 мм.

Население 
 2015 — Население джамоата составляет 38 104 человек.

См. также 
 Киргизско-таджикская граница

Примечания 

Населённые пункты Исфаринского района